Nom de dos nomós de l'Antic Egipte, a l'Alt Egipte:

 Nomós XIV
 Nomós XXI